Plaats in Indonesië
 Krapyak (Semarang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Krapyak (Tahunan), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java